«Абсолю́т на всё…» — четвёртый студийный альбом российской хеви-метал группы «Август», который вышел на лейбле Antrop в 2005 году.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Павел Колесник — вокал
 Алексей Осинский — гитара
 Евгений Осинский — бас-гитара, ударные
 Игорь Пелехатый — клавишные

Ссылки 
 Страница на официальном сайте группы
 Рецензия на альбом «Абсолют на всё...» в журнале Dark City № 27, 2005 год

Примечания 

Альбомы России
Альбомы группы «Август»